Masquage peut désigner :
 masquage, en informatique et en électronique, une opération logique servant à sélectionner dans un groupe de bits un sous-ensemble de bits à conserver ;
 masquage, un style visuel, une convention théâtrale et une technique littéraire décrite par le dessinateur Scott McCloud dans son livre L'Art invisible ;
 masquage, une technique utilisée pour optimiser le positionnement d'une page Web dans les résultats proposés par les moteurs de recherche.

Voir aussi 
 Masquage sonore, l'émission d'un son doux pour augmenter la confidentialité et le confort acoustique dans les espaces de bureau
 Masquage de l'information, en architecture informatique, l'extension du principe d'encapsulation des données aux fonctions